Маркус Вендел Вале да Сілва (порт. Marcus Wendel Valle da Silva, нар. 28 серпня 1997, Дукі-ді-Кашіас) — бразильський футболіст.
 Вендел Жералдо, Вендел Жералдо Маурісіо-е-Сілва (порт. Wendel Geraldo Maurício e Silva, нар. 28 квітня 1982, Маріана) — бразильський футболіст.
 Вендел Кларк, Вендел Л. Кларк (англ. Wendel L. Clark; 25 жовтня 1966, м. Келвінгтон, Канада) — канадський хокеїст, захисник.
 Едвард ван де Вендел — нідерландський письменник дитячої та підліткової літератури.
 Вендел Да Сілва Рамос (порт.-браз. Wendel da Silva Ramos; нар. 1 квітня 2001, м. Лімейра, штат Сан-Паулу, Бразилія), відомий як Вендел — бразильський футболіст.

Див. також 
 Венделл